Alex Groza – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Petru Groza – politico rumeno
 OC-14-4A "Groza-4" – fucile d'assalto russo